Андре́й Андре́евич Ма́рков:
 Марков, Андрей Андреевич (1856—1922) — русский математик.
 Марков, Андрей Андреевич (1903—1979) — советский математик.